Germania er det latinske (romerske) navn for Germanien.

Germania kan også henvise til:

 FC Germania Helsinki – en fodboldklub
 Germania (Tacitus) – en bog af den romerske forfatter Tacitus
 Germania (flyselskab) – et flyselskab
 Germania Inferior – provins i Romerriget
 Germania Superior – provins i Romerriget
 Germania (personifikation)
 SC Germania von 1887 – en tidligere fodboldklub, se Hamburger SV